Nikołaj Akimow (1901-1968) – radziecki i rosyjski reżyser i scenograf
 Nikołaj Akimow – rosyjski żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu